Gołkowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Gołkowo (Woiwodschaft Kujawien-Pommern), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gołkowo (Woiwodschaft Niederschlesien), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Gołkowo (Rymań), deutsch Birkenfelde, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern